«Ever Dream» — сингл финской симфо-метал-группы Nightwish из альбома Century Child. Распространялся только на территории Финляндии лейблом Spinefarm Records.

Список композиций 
 «Ever Dream»
 «The Phantom of the Opera»
 «The Wayfarer»

Чарты 
 — 1

Участники 
 Туомас Холопайнен — композитор, клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Юкка Невалайнен — ударные
 Тарья Турунен — вокал
 Марко Хиетала — бас-гитара, вокал

Примечания 

Песни Nightwish
Песни 2002 года